Słowo Oxymitra może dotyczyć:
 Oxymitra – rodzaj roślin nasiennych z rodziny flaszowcowatych (Annonaceae)
 Oxymitra – rodzaj mszaków z rodziny ostroczepkowatych (Oxymitraceae)